Карел Йохан Схуммелкетел (, 24 сентября 1897 — 8 января 1981) — нидерландский офицер, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1897 году в Бреде. В 16 лет поступил в кадетскую школу в Алкмаре, затем продолжил военное образование в Королевской военной академии в Бреде. В 1910 году был отправлен в Нидерландскую Ост-Индию, где до 1928 года служил лейтенантом кавалерии (впоследствии — адъютантом).

По возвращении в метрополию стал инструктором по верховой езде в Королевской военной академии. В 1932 году принял участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, где завоевал серебряную медаль в командном первенстве в троеборье, а в личном первенстве в троеборье стал 6-м. В конце 1930-х был вновь отправлен в Нидерландскую Ост-Индию, где и оставался во время Второй мировой войны.

В 1950 году, после провозглашения независимости Индонезии, вернулся в Нидерланды. Был основателем и главой (1969—1972) Нидерландского центра верховой езды в Дёрне. Автор и редактор ряда книг по верховой езде.

Ссылки 
 

Конники Нидерландов
Конники на летних Олимпийских играх 1932 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года